Castejón (Navarra), municipi de Navarra
 Castejón (Conca), municipi de la província de Conca, Castella-La Manxa
 Castejón de Alarba, municipi de la província de Saragossa, Aragó
 Castejón de las Armas, municipi de la província de Saragossa, Aragó
 Castejón de Henares, municipi de la província de Guadalajara, Castella-La Manxa
 Castejón de Monegros, municipi de la província d'Osca, Aragó
 Castejón del Puente, municipi de la província d'Osca, Aragó
 Castejón de Sos, municipi de la província d'Osca, Aragó
 Castejón de Tornos, municipi de la província de Terol, Aragó